Каттералл - фамилия:

 Каттералл, Артур (1883—1943) — английский скрипач и дирижёр.
 Каттералл, Чарльз (1914—1966) — южноафриканский боксёр, призёр Олимпийских игр и Игр Британской империи.